Дэвид Лесли Хогган (23 марта 1923 — 7 августа 1988) — американский историк, писатель, автор книги "The Forced War: When Peaceful Revision Failed" и других работ на немецком и английском языке.

Биография 

Хогган родился в Портленде, штат Орегон и получил образование в колледже Рид и Гарвардском университете. В Гарварде в 1948 г. Хогган получил докторскую степень за диссертацию об отношениях между Германией и Польшей в период 1938-1939 гг.

"Миф «Новой истории»" 
В его книге "Миф «Новой истории»: Техника и тактика мифологии новой американской истории" (, 1965 г.) Хогган критиковал все так называемые «мифологии» историков, которые оправдывали втягивания Америки в ненужную войну с Германией дважды в двадцатом веке.

Последние годы 
Последние годы жизни Давид Хогган жил с женой в Менло-Парк (Калифорния). Он умер от сердечного приступа 7 августа 1988 года. Последняя книга Хоггана, опубликована посмертно в 1990 году, «Meine Anmerkungen zu Deutschland: Der Anglo-amerikanische Kreuzzugsgedanke im 20. Jahrhundert» в которой он пытается подробно доказывать невиновность Германии и невероятные страдания в обеих мировых войнах за антинемецкий англо-американский «менталитет крестоносца», в силу зависти немецкому экономическому чуду.

Работы 
 Review of "Oesterreich Zwischen Russland und Serbien: Zur Suedslawischen Frage und der Entstehung des Ersten Weltkrieges" by Hans Uebersberger page page 87 from "The Journal of Modern History", Volume 32, Issue # 1, March 1960. 
 "Der erzwungene Krieg", Тюбинген: Grabert Verlag , 1961, translated into English as "The Forced War : When Peaceful Revision Failed", Costa Mesa, California : Institute for Historical Review, 1989, ISBN 0939484285.
 "Frankreichs Widerstand gegen den Zweiten Weltkrieg" Тюбинген: Verlag der Deutschen Hochschullehrer-Zeitung, 1963. 
 "The Myth of the Six Million" Los Angeles, California : The Noontide Press, 1969, ISBN 0906879892. 
 "Der unnötige Krieg", Тюбинген: Grabert Verlag 1976. 
 "Das blinde Jahrhundert - Amerika—das messianische Unheil", Тюбинген: Grabert Verlag, 1979. 
 "Das blinde Jahrhundert - Europa—Die verlorene Weltmitte", , Тюбинген: Grabert Verlag, 1984. 
 "The Myth of New History Techniques and Tactics of Mythologists", Costa Mesa, California : Institute for Historical Review, 1985, ISBN 0317385119. 
 "Meine Anmerkungen zu Deutschland: Der Anglo-amerikanische Kreuzzugsgedanke im 20. Jahrhundert", Тюбинген: Grabert Verlag, 1990.

Примечания

См. также 
 Ревизионизм Холокоста

Отрицатели Холокоста
Исторические ревизионисты
Историки США
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Университета штата Калифорния в Сан-Франциско